Баринов, Барінов (Баринова, Барінова) — російське прізвище. Відомі носії:
 Баринов Валерій Олександрович — радянський і російський актор театру і кіно. Народний артист Російської Федерації (1999).
 Баринов Давид Маркович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу (1943). Генерал-лейтенант.
 Баринов Микола Іванович (1843 — після 1878) — російський скульптор.
 Баринов Микола Михайлович — радянський військовик, учасник битви на озері Хасан, капітан. Герой Радянського Союзу (1938).
 Баринов-Єльцов Олександр Петрович — український радянський живописець і графік.

 Баринова Галина Всеволодівна — радянська скрипалька, музичний педагог.
 Барінова Діна Валеріївна — російська режисерка.
 Баринова Марія Миколаївна — українська радянська скульпторка.
 Баринова Олена Валентинівна ( 1971, Київ) — графік, член НСХУ (1995). Дочка В. Баринової-Кулеби.
 Баринова Олена Петрівна ( 1952) — українська та російська режисерка анімаційних фільмів.
 Барінова Яна Дмитрівна — українська публіцистка, громадська діячка, журналістка і науковець, член оргкомітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».
 Баринова-Кулеба Віра Іванівна — український живописець. Кавалер ордена Княгині Ольги III ступеня (2008). Народний художник України (2009). Член НСХУ.

Російські прізвища